Navas del Madroño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navas del Madroño (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Navas del Madroño (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar